Le juriste en droit social est en France un juriste qui s'occupe de tous les problèmes touchant le droit du travail et de la gestion sociale, c'est pourquoi il est parfois appelé "juriste en droit du travail".

Domaine d'activité 
Son domaine d'activité tourne essentiellement autour des relations individuelles et collectives du travail dans l'entreprise.
Son travail s'articule dans les relations individuelles à régler les problèmes de contrat, de licenciement du personnel (individuel ou économique).
Dans les relations collectives, le juriste en droit social doit s'occuper des revendications des syndicats et des réclamations du comité d'entreprise. 
Il s'occupe des problèmes de protection sociale et de la formation du personnel.

Formation 
On peut par exemple suivre un master 2 en droit social ou alors suivre un master juriste d'entreprise spécialisé dans les relations de travail. Il est possible de suivre ces formations en alternance dans un souci de professionnalisation de la filière.

Rémunération 
Le juriste en droit social peut commencer sa carrière avec des revenus avoisinant les  net, à la fin de sa carrière ses revenus atteignent la somme de  net.

Carrière 
Le juriste en droit social peut évoluer au sein de l'entreprise notamment en devenant directeur des ressources humaines.

Article connexe 
 Juriste d'entreprise

Référence

Liens externes    
 

Métier du droit
Droit social